В данной таблице представлены мировые рекорды на дистанции 5000 метров. Первый мировой рекорд был ратифицирован ИААФ в 1981 году.

Хронология рекордов

Ссылки 
 Хронология рекордов

Бег 05000 ж
Бег на длинные дистанции